Osiedle Grunwaldzkie  w Bielsku-Białej
 Osiedle Grunwaldzkie w Ełku
 Osiedle Grunwaldzkie  w Gnieźnie
 Osiedle Grunwaldzkie  w Kostrzynie
 Osiedle Grunwaldzkie w Mrągowie
 Osiedle Grunwaldzkie w Olsztynie
 Osiedle Grunwaldzkie w Ostrowie Wielkopolskim
 Osiedle Grunwaldzkie w Pszowie

Zobacz też:

Grunwaldzkie